Василий Головнин:
 Головнин, Василий Иванович — российский журналист, заведующий бюро ИТАР-ТАСС в Токио, лауреат премии «Золотое перо России» (2011).
 Головнин, Василий Михайлович (1776—1831) — русский мореплаватель и путешественник, вице-адмирал; член-корреспондент Петербургской Академии наук.